МЛБ в сезоне 1994 — стал очередным сезоном, проводимым Главной лигой бейсбола. Сезон закончился 11 августа, когда игроки объявили забастовку. Игр плей-офф, включая Мировую серию, не проводилось.

Регулярный сезон 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Национальная лига

Американская лига

Плей-офф 
Матчи плей-офф не состоялись.

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ

 
Сезоны МЛБ
1994 год в бейсболе